Viktor Krutov, ruski hokejist, * 3. marec 1953, Rusija.

Krutov je v sovjetski ligi igral osem sezon za Himik Voskresensk in tri za Lokomotiva Jaroslavelj. V sezoni 1988/89 je igral za KHL Medveščak v jugoslovanski ligi in bil s triinštiridesetimi goli in tridesetimi podajami na šestintridesetih tekmah najboljši strelec lige ter eden najbolj zaslužnih za naslov jugoslovanskega prvaka, ki ga je s klubom osvojil tudi v naslednji sezoni 1989/90, ko je sam dosegel štiriindvajset golov in osemindvajset podaj. Po sezoni 1991/92 v slovenski ligi pri HK Sportina Bled je končal kariero.

Pregled kariere

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 20
| 21
| 41
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 41
| 6
| 15
| 21
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 23
| 11
| 34
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 16
| 7
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 54
| 20
| 14
| 34
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 12
| 16
| 28
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 52
| 15
| 9
| 24
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 63
| 30
| 15
| 45
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 26
| 6
| 8
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 36
| 43
| 30
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
| 24
| 28
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 399
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 397
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski napadalci
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Bled